В статье представлен список послов СССР и России в Науру.

 30 декабря 1987 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств. Отношения со стороны СССР и России осуществляются через посольство в Австралии.

Список послов

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Чрезвычайный и полномочный посол
 Российско-науруанские отношения

Ссылки 
 Список послов СССР в Науру в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Науру

Списки:Науру